General Electric F-118-GE-110 é o modelo de motor utilizado pelo B-2 Spirit, um bombardeiro estratégico nuclear norte americano, a força do motor é 77KN. É, no geral, um motor a jato convencional, mas é possível que tenha a exaustão com resfriamento dos gases, para que tenha menor assinatura térmica, mais uma característica stealth.

Motores de aeronaves
General Electric